Araticum ou ariticum é o nome popular dado a várias árvores frutíferas da família Annonaceae:

Annona squamosa
 Annona cacans
 Annona coriacea
 Annona crassiflora
 Rollinia mucosa
 Rollinia sericea
 Rollinia sylvatica

Desambiguação